Трка на 10.000 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржана је првог дана првенства 10. августа на стадиону Лужники.

Титулу светског првака из Тегуа 2011. бранио је Етиопљанин Ибрахим Џејлан.

Земље учеснице 
Учествовала су 35 атлетичара из 19 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 9. август 2013 .

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у трци на 10.000 метара пре првенства (10 августа 2013), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2013.

Квалификационе норме

Сатница

Стартна листа 
Табела приказује стартну листу атлетичара у трци на 10.000 метара са њиховим најбољим резултатом сезоне, личним рекордом и националним рекордом земље из које је такмичар, пре почетка првенства.

Резултати

Финале 
Трка је стартована у 18:15.

Пролазна времена

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Трка на 10.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном